Iveta Gerlová e Lucie Kriegsmannová erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Empire Trnava Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Janette Husárová e Renata Voráčová che hanno battuto in finale Jana Čepelová e Lenka Wienerová 7–6(7–2), 6–1.

Teste di serie 

 Magda Linette /  Barbara Sobaszkiewicz (quarti di finale)
 Jana Čepelová /  Lenka Wienerová (finale)

 Paula Kania /  Katarzyna Kawa (quarti di finale) 
 Camelia Hristea /  Martina Kubičíková (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Empire Trnava Cup 2011